Чхве () — распространённая корейская фамилия.

Известные носители

Б 
 Чхве Бом Гю ( род.2001) — певец, участник южнокорейской группы TXT

Г 
 Чхве Гым Чхоль(; род. 1987) — северокорейский футболист, нападающий сборной КНДР.
 Чхве Гю Ха (; 1919—2006) — президент Республики Корея (декабрь 1979 — август 1980).

Д 
 Чхве Джин Чхоль  (род.1971) – южнокорейский футболист, тренер клуба «Тэджон Ситизен».
 Чхве Джинсиль (1968—2008) — южнокорейская актриса, считалась одной из лучших актрис Южной Кореи.
 Чхве Джинён
 Чхве Джиу (; род. 1975) — южнокорейская актриса.
 Чхве Джон Вон
 Чхве Джон Мин (1930—1983) — южнокорейский футболист, участник чемпионата мира 1954 года.
 Чхве Джи Су (Лиа) — участница южнокорейской гёрл-группы Itzy.

Ё 
 Чхве Ё Сам (род. 1972) — южнокорейский боксёр-профессионал, чемпион мира в 1-й наилегчайшей весовой категории.
 Чхве Ён Гон (1900—1976) — государственный и политический деятель КНДР.
 Чхве Ёнджун (; род.1999) — певец, участник южнокорейской группы TXT.
 Чхве Ён Рим (род. 1930) — государственный и политический деятель КНДР.
 Чхве Ён Рэ (род. 1983) — южнокорейский стрелок, серебряный призёр Олимпийских игр 2012.
 Чхве Ён Су
 Чхве Ён Суль (1904—1986) — корейский мастер боевых искусств, основатель стиля хапкидо.
 Чхве Ён Ый — настоящее имя Масутацу Оямы.
 Чхве Ён Чжэ (; род.1996) — певец, участник бойсбенда GOT7.

И 
 Чхве Ин Джон
 Чхве Ин Хён (; 1928—1990) — южнокорейский кинорежиссёр.

К 
 Чхве Кван (; 1918—1997) — маршал Корейской Народной Армии, член Политбюро ЦК ТПК и Военной комиссии ЦК.

М 
 Чхве Ми Сун (; род. 1996) — южнокорейская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года по стрельбе из лука.
 Чхве Мин Гён
 Чхве Мин Сик (; род. 1962) — южнокорейский актёр.
 Чхве Мин Сок (род. 1975) — южнокорейский кёрлингист и тренер.
 Чхве Мин Хо (род. 1980) — южнокорейский дзюдоист, олимпийский чемпион.
 Чхве Мин Хо (; род. 1988) — северокорейский футболист, полузащитник.
 Чхве Мин Хо (кор. 최민호; род. 1991) — модель, актёр, участник южнокорейской группы SHINee.
 Чхве Мёнхун (род. 1975) — го-профессионал 9 дана.
 Чхве Му Бэ (род. 1970) — корейский боец смешанного стиля.

П 
 Чхве Пу (1454—1504) — корейский чиновник, которого занесло бурей в Китай в 1488 г.

Р 
 Чхве Рён Хэ (род. 1950) — председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР.

С 
 Чхве  Сан (род. 1999) — участник южнокорейской группы Ateez.
 Чхве Сивон ( ;род.1986) — певец, участник южнокорейской группы Super Junior.
 Чхве Со У (Чхве Ён Чжик, род. 1982) — южнокорейский прыгун с трамплина.
 Чхве Сон Ён (; род. 1975) — южнокорейский футболист и футбольный тренер.
 Чхве Сохэ (, 1901—1932) — корейский писатель. Настоящее имя — Чхве Хак Сон.
 Чхве Су Бин (; род.2000)- певец, лидер южнокорейской группы TXT (группа).
 Чхве Суён (; род. 1990) — певица, радио диджей, телеведущая, актриса и модель рекламы из Южной Кореи.
 Чхве Сун Силь (род. 1956) — южнокорейский общественный деятель, дочь Чхве Тхэ Мин, главная фигурантка политического скандала осени 2016 года.
 Чхве Сун Хо (род. 1962) — южнокорейский футболист.
 Чхве Сын Хён (род. 1987), псевдоним T.O.P — южнокорейский певец (участник Big Bang), модель и актёр.

Т 
 Чхве Ту Хо (род. 1991) — южнокорейский боец ММА.
 Чхве Тхэ Мин (род. 1912) — корейский религиозный и политический деятель, отец Чхве Сун Силь.

Х 
 Чхве Хи Ён (; род. 1965) — южнокорейский боксёр, чемпион мира по версии WBA.
 Чхве Хон Ман (род. 1980) — южнокорейский боец кикбоксинга и смешанных боевых искусств.
 Чхве Хон Хи (1918—2002) — мастер каратэ и таэквон-до из Кореи, 9-й дан.
 Чхве Хын Чхоль (род. 1981) — южнокорейский прыгун с трамплина.
 Чхве Хё Сим (род. 1993) — северокорейская тяжелоатлетка, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года.
 Чхве Хён Джу (род. 1984) — южнокорейская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр 2012 года по стрельбе из лука.

Ч 
 Чхве Чан Хо (род. 1964) — южнокорейский боксёр.
 Чхве Чом Хван (род. 1963) — южнокорейский боксёр.
 Чхве Чонхо (род. 2000) — макне, участник южнокорейской группы Ateez.
 Чхве Чхоль Хан (род. 1985) — го-профессионал 9 дана, победитель летних Азиатских игр 2010.
 Чхве Чжин Ри (1994—2019) — южнокорейская актриса, бывшая участница группы F(x).

Ы 
 Чхве Ын Гён
 Чхве Ын Сук